Кли Крик има више значења:
 Кли Крик (Јута)
 Кли Крик (Калифорнија)